Szent Lászlóról nevezték el az alábbi településeket:

Horvátország
 Szentlászló (hor. Laslovo), Horvátország

Magyarország
 Bakonyszentlászló, Győr-Moson-Sopron megye
 Búcsúszentlászló, Zala megye
 Bükkszentlászló, (Miskolchoz csatolva 1981-ben), Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Jászszentlászló, Bács-Kiskun megye
 Pilisszentlászló, Pest megye
 Pusztaszentlászló, Zala megye
 Püspökszentlászló, Hosszúhetény része, Baranya megye
 Szentlászló, Baranya megye
 Szentlászló, lásd Elpusztult települések Budapest területén
 Vácszentlászló, Pest megye
 Zalaszentlászló, Zala megye

Románia
 Homoródszentlászló (rom. Vasileni), Hargita megye
 Kisszentlászló (rom. Laslăul Mic, ném. Kleinlassein), Maros megye
 Nagyszentlászló, Oláhszentlászló másik elnevezése
 Nyárádszentlászló (rom. Sânvăsii), Maros megye
 Oláhszentlászló (rom. Laslăul Mare), Maros megye
 Szászszentlászló (rom. Laslea, ném. Grosslasseln), Szeben megye
 Tordaszentlászló (rom. Săvădisla), Kolozs megye

Szlovákia
 Szentlászló, Csütörtökhely (szk. Spišský Štvrtok) tatárjáráskor elpusztult elődje, Eperjesi kerület, Lőcsei járás

Szlovénia
 Szécsiszentlászló (szlo. Motvarjevci), Szlovénia